Witching Hour — третий студийный альбом британского электропоп коллектива Ladytron, вышел 3 октября 2005 года. Параллельно с обычным было выпущено специальное издание, которое включало второй диск с видеоклипами группы и материалом о китайском турне 2004 года. Композиции «Sugar» и «Destroy Everything You Touch» были выпущены в качестве синглов. В российском издании альбома отсутствуют треки «CMYK» и «Untitled».

Список композиций 
 «High Rise» — 4:54
 «Destroy Everything You Touch» — 4:36
 «International Dateline» — 4:17
 «Soft Power» — 5:19
 «CMYK» — 1:49
 «AMTV» — 3:26
 «Sugar» — 2:50
 «Fighting in Built Up Areas» — 3:59
 «The Last One Standing» — 3:11
 «Weekend» — 3:57
 «Beauty*2» — 4:23
 «Whitelightgenerator» — 3:59
 «All the Way…» — 4:08
 «Untitled» — 9:03

Бонус-диск 
В некоторых странах альбом вышел с бонус-диском Extended Play, который ранее издавался как EP

 «High Rise» (Club mix) — 6:08
 «Nothing to Hide» — 3:51
 «Weekend» (remix) — 4:00
 «Citadel» — 3:48
 «Tender Talons» — 3:28
 «Last One Standing» (Shipps and Tait mix) — 3:46
 «Soft Power» (Ebon’s Strong Weakness mix) — 5:39
 «International Dateline — Harmonium Session» — 4:18

Позиции в чартах 
, Top Heatseekers — 32 место 
, Top Electronic Albums — 7 место 
, Top Independent Albums — 40 место

Альбомы 2005 года
Альбомы Ladytron
Альбомы электронной музыки